, qui signifie « vingt » en anglais, peut faire référence à :
 Twenty, revue.
 Twenty, album de Lynyrd Skynyrd.
 , album des Boyz II Men.
 , album de Robert Cray.
 Twenty, établissement humain dans le comté de Lincolnshire, en Angleterre.